Une propension est une tendance naturelle à agir d'une certaine façon :
 La propension à épargner : tendance à mettre de l'argent de côté ;
 La propension à consommer : tendance à utiliser son argent ;
 La propension à payer : tendance à payer ce que l'on doit.

Notes et références

Articles connexes 
 tendance
 addiction